Genesis vs. Stiltskin – 20 Years and More – trzypłytowy (1 DVD + 2 CD) album koncertowy Raya Wilsona wydany w 2014 roku. Wydawnictwo zadebiutowało na 18. pozycji zestawienia OLiS.

Lista utworów

CD1

CD2

DVD 
 Easier That Way
 Show Me The Way
 Lemon Yellow Sun
 That´s All
 The Actor
 No Son Of Mine
 American Beauty
 Carpet Crawlers
 Change
 Sarah
 She´s A Queen
 The Airport Song
 Tale From A Small Town
 Wait For Better Days
 Ripples
 Constantly Reminded
 Inside
 Mama
 Calling All Stations
 Congo
 Extra: "Making of"

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2014